Svensk kan avse:

 Svensk – person som ingår i gruppen svenskar
 Svenska – kvinna som ingår i gruppen svenskar
 Svensk – som har att göra med landet Sverige, 
 Svensk  – som har att göra med språket svenska
 Finlandssvensk – en sentida (1910-) benämning på den svenskspråkiga minoriteten i Finland
 Rikssvenskar – enligt finlandssvenskt språkbruk svenskar som bor i Sverige
 Svensk - ett efternamn, se Svensk (efternamn)
 Svenske (adelsätt) - en svensk adelsätt

Se även
Svenska – ett östnordiskt språk
Sveriges demografi – statistik över personer som är skrivna i Sverige, eller med permanent uppehållstillstånd i Sverige

Referenser